Tena kan syfta på:

Colombia 

 Tena (kommun), Cundinamarca, 
 Tena (ort i Colombia), Cundinamarca,

Ecuador 

 Tena (provinshuvudstad), Napo,

Etiopien 

 Tena (distrikt i Etiopien),